Il singolare del torneo di tennis Budva Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Orlin Stanojčev che ha battuto in finale Davide Scala 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez (semifinali)
 Lucas Arnold Ker (semifinali)
 Orlin Stanojčev (Campione)
 Petr Luxa (primo turno)

 Lars Jonsson (quarti di finale)
 Herbert Wiltschnig (primo turno)
 Daniele Balducci (secondo turno)
 Mosè Navarra (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budva Challenger 1996